Elmore County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Elmore County (Alabama)
 Elmore County (Idaho)

im NRHP gelistete Objekte:
 Elmore County Courthouse, in Mountain Home, Idaho, ID-Nr. 87001584